

Cabeças-de-chave

  Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (campeões)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(1ª rodada)

<li>  Leoš Friedl /  Michael Kohlmann (1ª rodada)
<li>  Martín García /  Sebastián Prieto (1ª rodada)

Tabela

Ligações externas
 

D